Yoannis von Alexandria bezeichnet folgende Päpste der koptischen Kirche:
 Johannes I. von Alexandria
 Johannes II. von Alexandria
 Yoannis III. von Alexandria
 Yoannis IV. von Alexandria
 Yoannis V. von Alexandria
 Yoannis VI. von Alexandria
 Yoannis VII. von Alexandria
 Yoannis VII. von Alexandria
 Yoannis VIII. von Alexandria
 Yoannis IX. von Alexandria
 Yoannis X. von Alexandria
 Yoannis XI. von Alexandria
 Yoannis XII. von Alexandria († 1483), 93. Papst
 Yoannis XIII. von Alexandria
 Yoannis XIV. von Alexandria
 Yoannis XV. von Alexandria
 Yoannis XVI. von Alexandria
 Yoannis XVII. von Alexandria
 Yoannis XVIII. von Alexandria
 Yohannes XIX. von Alexandria (1855–1942), 113. Papst